William Sewell ist der Name folgender Personen:

* William Sewell (Autor) (1804–1874), englischer Autor
 William Sewell (Organist) (1861–1942), englischer Organist und Chorleiter
 William Sewell (Poet) (* 1951), griechisch-neuseeländischer Poet 
 William Hamilton Sewell (1909–2001), US-amerikanischer Soziologe
 William H. Sewell, Jr. (* 1940), US-amerikanischer Historiker
 William Joyce Sewell (1835–1901), US-amerikanischer Politiker